Циль, Франц (1857—1926) — немецкий бактериолог, профессор в Любеке.
 Циль, Эгон (1906—1974) — штурмбаннфюрер СС, комендант различных концлагерей.